Мотель Бейтса:

 «Мотель Бейтса» — американский телефильм 1987 года.
 «Мотель Бейтс» — американский телесериал 2013 года.